Cilimus kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Cilimus, distrikt, Jawa Barat, 
 Desa Cilimus, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar